Ким Тагирович Тхагус (18 марта 1936 — 31 декабря 2019) — советский и российский боксёр и тренер. Заслуженный тренер России.

Биография 
Родился 18 марта 1936 года в Северной Осетии.

С 1961 года работал в калужском ДСО «Трудовые резервы». На счету Тхагуса за более чем полувека тренерской деятельности порядка десяти тысяч воспитанников, включая чемпионов всесоюзных, российских и международных соревнований.

Скончался 31 декабря 2019 года в Калуге. Прощание с тренером прошло 3 января 2020 года. Его похоронили в Ферзиковском районе Калужской области, на кладбище деревни Сухининки.

Примечания

Ссылки 
 Полвека на тренерском мостике

Тренеры по боксу СССР
Тренеры России по боксу
Умершие в Калуге
Похороненные в Ферзиковском районе
Тренеры Калужской области